

Geografia 
 Lotbinière – comune nella provincia del Québec, regione di Chaudière-Appalaches, Canada
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière – comune nella provincia del Québec, regione di Chaudière-Appalaches, Canada
 Saint-Édouard-de-Lotbinière – comune della contea di Lotbinière, regione Chaudière-Appalaches, Canada

Persone 
 Pierre-Gustave Joly de Lotbinière – imprenditore e fotografo francese

Pagine correlate 
 Chartier de Lotbinière